Sherburn kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Sherburn in Elmet (ort), England, North Yorkshire, 
 Sherburn, North Yorkshire, England, North Yorkshire, 
 Sherburn, Durham – en ort i Durham, England

USA 

 Sherburn, Minnesota, Minnesota, Martin County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar